24P kan syfta på:

 Schaumasses komet - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-59 - en rysk Progress farkost.